Эдерсон Жозе дос Сантос Лоренсо да Силва (); родился 7 июля 1999 года, Кампу-Гранди) — бразильский футболист, опорный полузащитник итальянского клуба «Аталанта».

Клубная карьера 
Эдерсон — воспитанник клуба «Деспортиво Бразил». В 2017 году он дебютировал за основной состав команды. В 2018 году Эдерсон на правах аренды перешёл в «Крузейро». 6 сентября в матче против «Ботафого» он дебютировал в бразильской Серии A. По окончании срока аренды клуб выкупил его трансфер. 20 октября 2019 года в поединке против «Коринтианс» Эдерсон забил свой первый гол за «Крузейро».

Перестал посещать тренировки «Крузейро» 9 января 2020 года, подав против своего клуба в суд с требованием о расторжении контракта..

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Деспортиво Бразил»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Форталеза»
Игроки ФК «Салернитана»